Trautsch ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Trautsch (1904–1985), deutscher Bauunternehmer
 Franz Trautsch (1866–1920), deutscher Landschaftsmaler aus Dresden
 Heinz Trautsch (* 1927), deutscher Militär, Generalleutnant der LSK/LV der Nationalen Volksarmee

Siehe auch:
 Trautzsch